Pura vida puede referirse a:

 Pura vida, una frase popular de Costa Rica. Se utiliza para expresar bienestar en el estado de ánimo o en acciones. Igualmente se utiliza como saludo.
 Pura vida, el álbum del grupo Hamlet.
 Pura vida, el álbum del grupo Los Pericos.
 Pura Vida, marca de bebida peruana a base de leche de vaca, de soya y otros componentes.
 Pura vida, título de al menos dos novelas, una de José María Mendiluce, que resultó finalista del premio Planeta 1998, y otra del francés Patrick Deville, sobre el filibustero William Walker.